Baureihe 363 ist die Bezeichnung folgender Lokomotivbaureihen:

 ČSD-Baureihe ES 499.1 ab dem Jahr 1988
 eine Unterbaureihe der DB-Baureihe V 60